Baumann hace referencia a varios artículos:

Personas
 Zygmunt Bauman (1925 - 2017), filósofo y sociólogo.
 Jonatan Bauman, futbolista Argentino.
 Eric Baumann, propietario de eBaum's World.
 Mordecai Baumann, barítono.
 Nikolay Baumann (1873 - 1905), revolucionario ruso.
 Robert Baumann

Lugares
 Universidad Técnica Estatal Baumann de Moscú, Rusia.